Аверков — фамилия; имеет женскую форму Аверкова.
 
 Аверков, Геннадий Николаевич (род. 1955) — советский и украинский футболист. См. также 
 Аверково

 Примечания